Princ Kajetán Neapolsko-Sicilský, hrabě z Girgenti (; 12. ledna 1846, Neapol – 26. listopadu 1871, Lucern) byl sedmé dítě Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Terezie Rakouské. Kajetán byl členem rodu Bourbonsko-Sicilských a manžel Isabely, kněžny z Asturie, uznávané dědičky španělského trůnu. Prostřednictvím tohoto sňatku byl Kajetán jmenován španělským infantem.

Manželství a pozdější život 
Kajetán se dne 13. května 1868 v Madridu oženil s Isabelou, kněžnou z Asturie, nejstarším přeživším dítětem Františka, vévody z Cádizu a Isabely II. Španělské. Kajetán byl bratrancem obou Isabeliných rodičů. Jejich sňatek měl ukončit spor mezi neapolskými Bourbony a španělskými Bourbony poté, co Španělsko uznalo Italské království sjednocené pod rodem Savojských. Ceremoniál se konal krátce před španělskou slavnou revolucí, která ukončila vládu Isabely II.

Manželství Kajetána a Isabely se ukázalo jako nešťastné. Kajetán dva roky cestoval po Evropě a navštěvoval příbuzné ve velkých městech včetně Vídně. Problémový a depresivní muž, trpěl slabým zdravím a epilepsií. Před střelou do hlavy ve svém hotelovém pokoji ve švýcarském Lucernu se minimálně jednou neúspěšně pokusil o sebevraždu. Isabela se v roce 1874 vrátila do Španělska a znovu se nevdala. Z jejich krátkého svazku nevzniklo žádné potomstvo.

Kajetán se během svého krátkého života věnoval aktivní vojenské kariéře, včetně pověření v bourbonské neapolské armádě a následně v exilu jako plukovník pluku kopiníků v Rakousku. Sloužil také u papežské armády bojující proti Garibaldimu v bitvě u Mentany v roce 1867. Během revoluce v roce 1868 proti španělské královně Isabele II., princ, kterému bylo pouhých 22 let, velel pluku Husaři Pavia a bojoval v bitvě u Alcolea.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Italští římští katolíci
Narození v roce 1846
Narození 12. ledna
Narození v Neapoli
Úmrtí v roce 1871
Úmrtí 26. listopadu
Úmrtí v Lucernu
Sebevrazi
Sebevraždy střelnou zbraní ve Švýcarsku
Zastřelení lidé
Pohřbení v Escorialu
Muži